Afroeme är ett släkte av skalbaggar. Afroeme ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Afroeme